Guiseley AFC (celým názvem: Guiseley Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Guiseley v metropolitním hrabství West Yorkshire. Založen byl v roce 1909. Od sezóny 2018/19 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou námořnická modř a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Nethermoor Park s kapacitou 4 000 diváků.

Získané trofeje 

 FA Vase ( 1× )
 1990/91
 West Riding County Cup ( 9× )
 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1982/83, 1993/94, 1995/96, 2004/05, 2010/11, 2011/12

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 2017/18
 FA Amateur Cup
 3. kolo: 1932/33, 1934/35
 FA Trophy
 Semifinále: 1993/94
 FA Vase
 Vítěz: 1990/91

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1968–1970: Yorkshire Football League (Division Two)
 1970–1971: Yorkshire Football League (Division Three)
 1971–1974: Yorkshire Football League (Division Two)
 1974–1975: Yorkshire Football League (Division One)
 1975–1976: Yorkshire Football League (Division Two)
 1976–1982: Yorkshire Football League (Division One)
 1982–1991: Northern Counties East League (Premier Division)
 1991–1994: Northern Premier League (Division One)
 1994–2000: Northern Premier League (Premier Division)
 2000–2004: Northern Premier League (Division One)
 2004–2010: Northern Premier League (Premier Division)
 2010–2015: Conference North
 2015–2018: National League
 2018– : National League North

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1909